Meintjes ist der Familienname von:

 Johannes Meintjes (1923–1980), südafrikanischer Künstler, Schriftsteller und Maler
 Laurens Smitz Meintjes (1868–1941), südafrikanischer Radrennfahrer
 Louis Meintjes (* 1992), südafrikanischer Radrennfahrer